Алекса́ндр Скля́ров:
 Скляров, Александр Валерьевич (род. 1971) — советский, казахстанский и российский футболист.
 Скляров, Александр Владимирович (род. 1949) — народный артист России.
 Скляров, Александр Иванович (род. 1957) — украинский государственный деятель.